Le Vengeur peut faire référence à :

Presse 
 Le Vengeur, un journal ayant existé avant et pendant le siège de Commune de Paris en 1871.

Littérature et bande dessinée 
 Le Vengeur, une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1883 ;
 Le Vengeur, une nouvelle d'Anton Tchekhov publiée en 1887 ;
 Le Vengeur, un album de bande dessinée de la série Le Décalogue publié en 2002 ;

Cinéma et télévision 
 Le Vengeur (The Border Wireless), un western muet américain de et avec William S. Hart sorti en 1918 ;
 Le Vengeur (Fury), un film muet américain de Henry King sorti en 1923 ;
 Le Vengeur (Shoot-Out at Medicine Bend),un film américain de Richard L. Bare sorti en 1957 ;
 Le Vengeur (Jian hua yan yu Jiang Nan), un film hongkongais de Lo Wei sorti en 1977 ;

Navires 
 Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de .